izraeliták, a zsidóság ősének tekintett, ókori közel-keleti sémi népcsoport 
izraeliták, a zsidók mint etnikai csoport leegyszerűsítő megnevezése
izraeliták, a judaizmus követői, azok a zsidó vallásúak, akik nem kohaniták vagy léviták